Valleseco puede hacer referencia a:

Valleseco municipio canario de la isla de Gran Canaria; o
Valleseco localidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias).